Табуи () — французская фамилия. Известные носители:

 Табуи, Женевьева (1892—1985) — французский историк и журналистка, деятельница французского Сопротивления.
 Табуи, Жорж (1867—1958) — французский военачальник, дивизионный генерал.